

Aziende 
 Chili – azienda italiana di video on demand

Cucina 
 Chili con carne – piatto della cucina tex mex
 Salsa chili – salsa della cucina messicana

Geografia 
 Chili – comune degli Stati Uniti d'America, nello stato di New York
 Chili – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato del Nuovo Messico
 Chili – fiume del Perù

Persone 
 Giorgio Walter Chili – regista e sceneggiatore italiano
 Pierfrancesco Chili – pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano

Pagine correlate 
 Chilo